

Helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Summit (Arizona)
 Summit (Arkansas)
 Summit (Dél-Dakota)
 Summit (Dél-Karolina)
 Summit (Illinois)
 Summit (Mississippi)
 Summit (New Jersey)
 Summit (New York)
 Summit (Nyugat-Virginia)
 Summit (Oklahoma)
 Summit (Oregon)
 Summit (Rhode Island)
 Summit (Utah)
 Summit (Washington)
 Summit (Douglas megye, Wisconsin)
 Summit (Juneau megye, Wisonsin)
 Summit (Langlade megye, Wisconsin)
 Summit (Waukesha megye, Wisconsin)

Média 
 Summit Entertainment – filmstúdió

Lásd még 
 Summit megye (egyértelműsítő lap)